lizergamid
Light-Sport Aircraft
Lost Soul Army
sferna aberacija trećeg nižeg reda (engl. Lower order sphere aberation)
Link State Advertisement
latentna semantička analiza (engl. Latent Semantic Analysis)
 Linux Sound Architecture
 Literature, Science and Arts